Wisła est un nom propre polonais :
 nom polonais du fleuve la Vistule ;
 Wisła, une ville de Pologne.